Il singolare  dello  Schickedanz Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Daniel Köllerer era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Brands.

Peter Luczak ha battuto in finale Juan Pablo Brzezicki 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
  Daniel Köllerer (quarti di finale)
  Simon Greul (primo turno)
  Roko Karanušić (secondo turno)

 Santiago Ventura (primo turno)
 Santiago Giraldo (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Daniel Brands (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Schickedanz Open 2009